Hartford City (Indiana)
Hartford City (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos